O Mago pode se referir a:

O Mago (livro), biografia de Paulo Coelho escrita por Fernando Morais
O Mago (desenho animado)
The Magician, telessérie com Bill Bixby e Elizabeth Ashley (1973)
O Mago (tarô), um arcano do tarô

Desambiguação